Гвідо Бухвальд (Guido Buchwald, 24 січня 1961 , Західний Берлін ) — німецький футболіст
 3209 Бухвальд або 3209 Букволд (3209 Buchwald) — астероїд головного поясу